Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1882 rozegrano w dniach 8–17 lipca Turniej wygrał Ernest Renshaw, pokonując Richarda Richardsona 6:5, 6:3, 2:6, 6:3. Tytuł obronił w Challenge Round William Renshaw, pokonując swojego brata bliźniaka 6:1, 2:6, 4:6, 6:2, 6:2. Finał Challenge Round w tej edycji turnieju oglądało 2 tys. widzów.

Turniej Mężczyzn

All Comers Final eight

Challenge Round

Turniej Deblowy Mężczyzn 
Turniej został rozegrany w Oxfordzie w dniach 6–8 czerwca. Nie jest on zaliczany jako oficjalny turniej Wimbledonu.

Przypisy 

1882 w tenisie ziemnym
1882 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat